Il termine Poisson (in francese pesce) può designare:

Astronomia
Poisson – cratere lunare

Geografia
Poissons – comune dell'Alta Marna, Francia
Poisson – comune della Saona e Loira, Francia

Persone
Siméon-Denis Poisson – un matematico e fisico francese, il cui nome è rimasto legato a vari concetti matematici o fisici
L'equazione di Poisson – equazione che descrive i fenomeni elettrostatici e in generale molti problemi di potenziale
La distribuzione di Poisson – nota distribuzione di probabilità
 Il processo di Poisson – processo stocastico definito riguardo al manifestarsi di eventi
 Il modulo (o coefficiente) di Poisson – grandezza fisica indice delle deformazioni trasversali di un materiale
 L'indice di dispersione di Poisson – parametro statistico indicante se una popolazione sia distribuita come una poissoniana
 Le Parentesi di Poisson – costruzione differenziale utile in meccanica hamiltoniana per risalire alle equazioni e agli integrali primi del moto
 L'equazione di Eulero-Poisson-Darboux – equazione differenziale alle derivate parziali importante per risolvere l'equazione delle onde